Verband der Kriegsdienstgegner ist

 eine häufiger vorkommende Fehlbezeichnung für den (historischen) Verband der Kriegsdienstverweigerer
 eine ebenfalls geläufige Falschschreibung des hinteren Namensbestandteils von Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen